«Дру́жба» () — российский футбольный клуб из города Майкопа. Основан в 1963 году. До 1968 года носил название «Урожай».

История 
В 1963—1991 годах команда играла во Второй союзной лиге (другие названия в соответствующие временные периоды: класс «Б», вторая группа класса «А»), в 1992—1998 годах — в Первом российском дивизионе (Первой лиге). В сезоне 1992-93 розыгрыша Кубка России футболисты из Адыгеи дошли до полуфинала, где проиграли столичному «Торпедо», будущему обладателю трофея. В 1999 году клуб вылетел во Второй дивизион. В сезоне 2015/16 занял последнее место в зоне «Юг», но на сезон 2016/17 остался в ПФЛ, в связи с недозаявкой по финансовым причинам некоторых клубов.

Цвета клуба 

Жёлтый и зелёный

Достижения 
 Чемпион РСФСР (1969).
 Высшее место в Первом дивизионе ПФЛ — 4-е (1992).
 Выход в 1/2 Кубка России 1992-93.

Администрация

Рекордсмены клуба 
Наибольшее количество матчей за клуб (2 дивизион):
 Алексей Филиппов — 438
 Андрей Попов — 256
 Валерий Шипилов — 252
Наибольшее количество голов за клуб (2 дивизион):
 Андрей Попов — 88
 Михаил Суршков — 41
 Владимир Серов — 36

Статистика выступлений

В первенствах СССР

В кубках СССР

В первенствах России

В кубках России

Фарм-клуб 
Дублирующий состав клуба в течение двух сезонов — 1995 и 1996 (под названиями «Дружба»-д и «Коммунальник-Дружба»-Д, соответственно) выступал на профессиональном уровне среди команд мастеров в третьей лиге.

Игроки клуба 
 Полный список игроков ФК «Дружба», о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру
 «Дружба» (Майкоп, Россия) на сайте Wildstat.ru
 «Дружба» (Майкоп, СССР) на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы СССР
ФК «Дружба» Майкоп
1963 год в Адыгее